Felix Schütz (né le  à Erding en Allemagne) est un joueur professionnel de hockey sur glace. Il évolue au poste d'attaquant.

Biographie

Carrière en club

Carrière internationale 
Il représente l'Allemagne au niveau international. Il a participé aux sélections jeunes.

Trophées et honneurs personnels

LHJMQ 
2006 : nommé dans l'équipe des recrues.

Statistiques 
Pour les significations des abréviations, voir statistiques du hockey sur glace.

En club 

|2004-2005 || EV Landshut || 2. Bundesliga ||24 ||1 ||2 ||3 ||8 ||- ||- ||- ||- ||-
|-
|2005-2006 || Sea Dogs de Saint-Jean || LHJMQ ||65 ||21 ||31 ||52 ||61 ||- ||- ||- ||- ||-
|-
|2006-2007 ||Sea Dogs de Saint-Jean || LHJMQ ||18 ||4 ||7 ||11 ||16 ||- ||- ||- ||- ||-
|-
|2006-2007||Foreurs de Val-d'Or || LHJMQ ||27 ||15 ||18 ||33 ||28 ||20 ||5 ||10 ||15 ||22
|-
|2007-2008 || ERC Ingolstadt || DEL ||46 ||12 ||13 ||25 ||76 ||3 ||0 ||1 ||1 ||2 
|-
|2008-2009 || Pirates de Portland || LAH ||78 ||15 ||27 ||42 ||61 ||5 ||1 ||1 ||2 ||2
|-
|2009-2010 || Pirates de Portland || LAH ||67 ||13 ||14 ||27 ||61 ||3 ||0 ||0 ||0 ||10
|-
|2010-2011 || ERC Ingolstadt || DEL || 35|| 5|| 7|| 12|| 32|| 4|| 0|| 0|| 0|| 4
|-
|2011-2012 || ERC Ingolstadt || DEL || 9|| 1|| 1|| 2|| 0|| -|| -|| -|| -|| -
|-
|2011-2012|| Kölner Haie || DEL || 37|| 10|| 20|| 30|| 34|| 6|| 3|| 2|| 5|| 2
|-
|2012-2013 || Kölner Haie || DEL || 50|| 23|| 18|| 41|| 56|| 12|| 3|| 7|| 10|| 4
|-
| 2013-2014 || Admiral Vladivostok || KHL || 54|| 16|| 22|| 38|| 36|| 5|| 2|| 1|| 3|| 8
|-
| 2014-2015 || EHC Munich || DEL || 9|| 3|| 2|| 5|| 6|| -|| -|| -|| -|| -
|-
|2014-2015 || Admiral Vladivostok || KHL || 14|| 3|| 4|| 7|| 16|| -|| -|| -|| -|| -
|-
|2014-2015|| Avangard Omsk || KHL || 12|| 2|| 2|| 4|| 4|| 11|| 1|| 0|| 1|| 25
|-
|2015-2016|| Dinamo Riga || KHL || 11|| 1|| 1|| 2|| 8|| -|| -|| -|| -|| -
|-
|2015-2016|| Torpedo Nijni Novgorod || KHL|| 12|| 0|| 2|| 2|| 25|| -|| -|| -|| -|| -
|-
|2015-2016 || Rögle BK || SHL ||11 ||4 ||2 ||6 ||0 ||- ||- ||- ||- ||-
|-
|2016-2017 || Rögle BK || SHL ||50 ||8 ||13 ||21 ||28 ||- ||- ||- ||- ||-
|-
| 2017-2018 || Kölner Haie || DEL ||50 ||18 ||28 ||46 ||30 ||6 ||2 ||3 ||5 ||2
|-
| 2018-2019 || Kölner Haie || DEL ||50 ||15 ||19 ||34 ||28 ||7 ||3 ||2 ||5 ||16
|-
| 2019-2020 || Straubing Tigers || DEL ||27 ||7 ||8 ||15 ||16 ||- ||- ||- ||- ||-
|-
| 2020-2021 || EV Landshut || DEL2 ||9 ||9 ||10 ||19 ||0 ||- ||- ||- ||- ||-
|-
| 2020-2021 || Adler Mannheim || DEL ||24 ||3 ||4 ||7 ||14 ||3 ||1 ||0 ||1 ||0

Notes et références 

Naissance en novembre 1987
Naissance à Erding
Joueur international allemand de hockey sur glace
Choix de repêchage des Sabres de Buffalo
Joueur des Sea Dogs de Saint-Jean
Joueur des Foreurs de Val-d'Or
Joueur des Pirates de Portland
Joueur du ERC Ingolstadt
Joueur du EV Landshut
Joueur des Kölner Haie
Joueur de roller in line hockey
Joueur de l'Admiral Vladivostok
Attaquant de hockey sur glace
Joueur du EHC Munich
Joueur de l'Avangard Omsk
Joueur du Dinamo Riga
Joueur du Torpedo Nijni Novgorod
Joueur du Rögle BK
Joueur du EHC Straubing Tigers
Joueur du Adler Mannheim
Joueur de hockey sur glace aux Jeux olympiques d'hiver de 2018
Médaillé aux Jeux olympiques d'hiver de 2018
Médaillé d'argent olympique allemand